Се́льское поселе́ние «Село́ Барятино» — муниципальные образования в Калужской области России:

 Сельское поселение «Село Барятино» — в Барятинском районе.
 Сельское поселение «Село Барятино» — в Тарусском районе.